Jaroslav Špaček (), češki hokejist, * 11. februar 1974, Rokycany, Češkoslovaška.

Špaček je svojo člansko kariero začel pri klubu HC Plzeň v sezoni 1992/93 češkoslovaške lige. Po petih sezonah je prestopil v Färjestads BK v švedski ligi, ki jo je s klubom v sezoni 1997/98 osvojil. Leta 1998 je bil kot 117. izbran na NHL naboru s strani kluba Florida Panthers. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, Edmonton Oilers, Buffalo Sabres, Montreal Canadiens in Carolina Hurricanes, je v trinajstih sezonah odigral 880 prvenstvenih tekem rednega dela, na katerih je dosegel 82 golov in 273 podaj, ter 61 tekem končnice, na katerih je dosegel štiri gole in štirinajst podaj. 

Za češko reprezentanco je nastopil na treh zimskih olimpijskih igrah, kjer je osvojil naslov olimpijskih prvakov leta 1998 in bronasto medaljo leta 2006, ter šestih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil tri naslove svetovnih prvakov v letih 1999, 2001 in 2005.

Pregled kariere

|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 16
| 1
| 3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 93/94
|
| 34
| 2
| 10
| 12
|
|
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
|
|-
| Češka
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 94/95
|
| 41
| 5
| 8
| 13
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 95/96
|
| 40
| 3
| 10
| 13
|
| 42
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 96/97
|
| 52
| 9
| 29
| 38
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 97/98
|
| 45
| 10
| 16
| 26
| +19
| 63
|
| 12
| 2
| 5
| 7
| +12
| 14
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Beast of New Haven
| AHL
| 98/99
|
| 14
| 4
| 8
| 12
| -1
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 98/99
|
| 63
| 3
| 12
| 15
| +15
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 12
| 1
| 5
| 6
| +8
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 99/00
|
| 82
| 10
| 26
| 36
| +7
| 53
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 00/01
|
| 12
| 2
| 1
| 3
| -4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 00/01
|
| 50
| 5
| 18
| 23
| +7
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 0
| 3
| 3
| +7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 01/02
|
| 60
| 3
| 10
| 13
| +5
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 01/02
|
| 14
| 2
| 3
| 5
| -9
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| +9
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 02/03
|
| 81
| 9
| 36
| 45
| -23
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 1
| 5
| 6
| +10
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Columbus Blue Jackets
| NHL
| 03/04
|
| 58
| 5
| 17
| 22
| -13
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češka liga
| 04/05
|
| 30
| 3
| 8
| 11
| -9
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slavija Praga
| Češka liga
| 04/05
|
| 17
| 4
| 9
| 13
| +12
| 29
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -1
| 8
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 9
| 1
| 0
| 1
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 05/06
|
| 45
| 7
| 17
| 24
| +8
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 05/06
|
| 31
| 5
| 14
| 19
| +3
| 24
|
| 24
| 3
| 11
| 14
| -3
| 24
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| -4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 06/07
|
| 64
| 5
| 15
| 20
| +20
| 62
|
| 16
| 0
| 0
| 0
| +3
| 10
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 07/08
|
| 60
| 9
| 23
| 32
| +7
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 08/09
|
| 80
| 8
| 37
| 45
| +2
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 09/10
|
| 74
| 3
| 18
| 21
| +9
| 50
|
| 10
| 1
| 3
| 4
| -2
| 6
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 10/11
|
| 59
| 1
| 15
| 16
| +9
| 45
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -3
| 4
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 11/12
|
| 12
| 0
| 3
| 3
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Carolina Hurricanes
| NHL
| 11/12
|
| 34
| 5
| 7
| 12
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1249
| bgcolor="#7FFF00" | 131
| bgcolor="#7FFF00" | 390
| bgcolor="#7FFF00" | 521
| bgcolor="#7FFF00" | +83
| bgcolor="#7FFF00" | 906
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 87
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | +5
| bgcolor="#7FFF00" | 70
|}

Sklici

Zunanje povezave 

 

Češki hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1998
Izbrani na naboru lige NHL (Florida Panthers)
Hokejisti HC Plzeň
Hokejisti Färjestads BK
Hokejisti Beast of New Haven
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Columbus Blue Jackets
Hokejisti HK Slavija Praga
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Carolina Hurricanes
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih